A 65 114-es számú mellékút (Magyarország) egy több mint tíz kilométer hosszú, öt számjegyű mellékút Somogy megyében. Bonnya, Kisbárapáti és Fiad települések elérését teszi lehetővé.

Nyomvonala 

A 6505-ös útból ágazik ki, annak 29+600-as kilométerszelvénye előtt, Bonnya külterületén, néhány lépésre Bonnyapuszta településrész legdélebbi házaitól. Nyugat felé indul, a Koppány folyásával többé-kevésbé párhuzamosan, a kis folyó déli partját követve. 1,6 kilométer után északnyugat felé kiágazik belőle a 65 317-es út Bonnya megállóhelyre – amely egyébként a nevével ellentétben Kisbárapáti közigazgatási területén található –, utána kicsit délnek kanyarodik, de kevéssel ezután ismét nyugati irányt vesz.

A 2+700-as kilométerszelvénye előtt kiágazik belőle délnyugat felé a majdnem pontosan 1 kilométer hosszú 65 136-os út, Bonnya központjába, az út a településközpont északi széle mellett halad el. 3,3 kilométer után átlép Kisbárapáti területére, 6,5 kilométer elérése előtt nem sokkal pedig belép a település lakott területére, annak északkeleti szélén, ahol a Malom utca nevet veszi fel. Pár lépéssel ezután kiágazik belőle északkelet felé a 65 318-as út, amely Kisbárapáti megállóhelyet szolgálja ki, a 6+650-es szelvénynél pedig a 65 129-es út: ez húzódik a dél felé elnyúló település főutcájaként annak központjáig.

Még a hetedik kilométere előtt elhagyja a település lakott területét, és egy időre eltávolodik a Koppány folyásától is. A 8. kilométere térségében fokozatosan észak felé veszi az irányt, 8,1 kilométer után keresztezi a MÁV 35-ös számú Kaposvár–Siófok-vasútvonalát, itt egészen északi irányt követve. 8,2 kilométer után már Fiad közig területén jár, 9,5 kilométer után éri el e község lakott területét. A neve itt Kossuth Lajos utca, majd utolsó szakaszán, nagyjából a tizedik kilométere után – itt már ismét nyugatabbi irányba térve – Petőfi Sándor utca.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 10,644 kilométer.

Története

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. november 6.

Jegyzetek 

65114